Жур:

 Жур — суп, оригинальное национальное блюдо, входящее в состав польской и белорусской кухонь.
 Жур (Призрен) — город в Косове.
 Жур — город в районе Пльзень-юг Пльзенского края Чехии.

Персоналии 
 Жур, Миклауш (1859—1932) — католический священник, серболужицкий песенник и драматург.
 Жур, Михал (1868—1929) — деятель лужицко-польских отношений.
 Жур, Олег Степанович (род. 1965) — советский, чешский профессиональный культурист, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике, главный тренер чешской мужской сборной по бодибилдингу.
 Жур, Пётр Владимирович (1914—2002) — советский и российский писатель, литературовед, переводчик, журналист.
 Жур, Якуб (1876—1969) — серболужицкий журналист и культурный деятель. Редактор журнала «Katolski Posoł».
 Жур, Якуб (1821—1887) — католический священник, серболужицкий общественный деятель.
 Жур, Якуб (1754—1799) — католический священник, деятель католического образования.
 Жур, Ян (1812—1872) — серболужицкий писатель.